De Stora Filosoferna är en bok som behandlar filosofer från antiken till modern tid. Otfried Höffe är bokens redaktör.

Personer som behandlas

Del 1
Försokratikerna
Platon
Aristoteles
Epikuros
Stoikerna
Plotinos
Augustinus
Anselm av Canterbury
Thomas av Aquino
Wilhelm av Ockham
Nicolaus Cusanus

Del 2
Francis Bacon
Thomas Hobbes
René Descartes
Blaise Pascal
Baruch Spinoza
John Locke
Gottfried Wilhelm Leibniz
Franska upplysningsfilosofer
David Hume
Immanuel Kant
Johann Gottlieb Fichte
Friedrich Hegel
Friedrich von Schelling
Arthur Schopenhauer
John Stuart Mill
Søren Kierkegaard
Karl Marx
Friedrich Nietzsche

Allmänna verk om filosofi
Facklitteratur 1995
Litteratur om epikurism